Rimaconus är ett släkte av svampar. Rimaconus ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rimaconus